Алексе́й Насе́дкин:
 Наседкин, Алексей Алексеевич (1897—1940) — деятель советских спецслужб, в 1938 — нарком внутренних дел БССР.
 Наседкин, Алексей Аркадьевич (1942—2014) — пианист, народный артист РСФСР.